Иммиграция в Бразилию () Как другие крупные страны Западного полушария (Аргентина, США, Канада), Бразилия в своём нынешнем виде является продуктом массовой и разнообразной иммиграции. Далее следует сделать определённые оговорки, так как иммиграция в эту страну имела свои особенности. В целом современные бразильцы — молодая нация, сформировавшаяся в основном за последние 500 лет в период между XVI и XX веками. За этот период в Бразилию прибыли около 4 млн. негров-рабов и около 6 млн белых переселенцев, не считая около 3 млн автохтонных индейцев, в основном смешавшихся с переселенцами. Современное население Бразилии составляет около 193 млн человек (2007 г. оценка).
С середины XX века, из-за резкого снижения уровня жизни в стране и слабости бразильской экономики, которая не смогла справиться с демографическим взрывом, Бразилия из страны иммиграции превратилась в страну массовой эмиграции (в основном в США, Великобританию, Канаду, Португалию и Испанию).

Особенности 
Первая особенность: в отличие от англоязычных стран Северной Америки (Канада, США), автохтонное население Бразилии (индейцы) подверглось не столь массовому геноциду. Первые португальские конкистадоры-мужчины действительно уничтожили значительную часть индейских мужчин, после чего большинство индейских женщин было взято португальцами (а затем и неграми) в жёны, служанки, любовницы и т. д. произведя на свет смешанное потомство. Прямым подтверждением этого являются гены современных бразильцев. К примеру, даже у белых бразильцев по отцовской линии 98 % генов имеют европейское, 2 % — негритянское происхождение, а по материнской — 33 % составляют индейские гены, 28 % негроидные элементы и только 39 % гены европейских женщин, что свидетельствует о прошлой метисации. То есть, европейские иммигранты Бразилию (европейцы и негры) поглотили автохтонные элементы. В меньшей степени это произошло также и в соседней Аргентине. На момент начала португальской колонизации население Бразилии составляло около 2,4-3,0 млн чел. Затем ранние переселенцы из Европы (португальцы, мосарабы, цыгане, евреи и мориски) оседали на рано освоенном северо-востоке страны, где они в значительной степени смешалось с первыми переселенцами с индейскими элементами, а затем и с рабами, завезёнными из Африки. Как упоминалось выше, в первые столетия колонизации Бразилии доля женщин среди переселенцев, как из Европы так и из Африки, была небольшой (в основном из-за предрассудков относительно того, что присутствие женщины на корабле приводит к неудаче). Кроме того метисация населения (в отличие от Северной Америки) здесь поощрялась, так как способствовала распространению португальского языка и снимала напряжение в обществе, в частности снижала риски связанные к проявлениями расизма и расовой нетерпимости.

Периодизация 
Иммиграция в страну проходила в два основных этапа:

 Первый этап. Колониальная Бразилия XV-XVIII вв.. В Бразилию переселяются в основном португальцы из метрополии (около 600.000 чел.), которые завозят негров-рабов из Африки (около 4.000.000 чел).

 Второй этап. Независимая Бразилия. Основными группами мигрантов на территорию Бразилии после отмены рабства в 1888 г. стали переселенцы из Южной Европы, в частности регионы Старой Романии (так наз. Латинской Европе): итальянцы, португальцы, испанцы, но также и немцы, поляки, украинцы, евреи и др.)

Официальная статистика

См. также 
 Бразильская диаспора
 Иммиграция в Аргентину

История Бразилии
Население Бразилии
Бразилия